Le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 1991 s'est déroulé en Israël du 12 juin au 17 juin.

Équipes participantes et groupes

Tour de qualification

Groupe A

Groupe B

Tour principal

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final 

1991
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1991
Sport à Tel Aviv-Jaffa
Europe féminin 1991
Europe feminin 1991, Championnat d'
1991 en Israël
Sport en juin 1991